hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) w USA, w stanie Tennessee